Tarkio Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 Tarkio, du comté de Page en Iowa.
 Tarkio, du comté d'Atchison dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships